Де́бора Энн Уо́лл (; ) — американская актриса, наиболее известна по ролям Джессики Хэмби и Карен Пейдж в сериалах «Настоящая кровь» и «Сорвиголова» соответственно.

Биография 
Дебора Энн Уолл родилась 7 февраля 1985 года в Бруклине, Нью-Йорк, США. Отец — архитектор, мать — учитель. Имеет ирландско-немецкое происхождение. В 2007 году окончила университет южно-калифорнийской театральной школы со степенью бакалавра. Прошла ускоренную программу Шекспира в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Дебора также снялась в эпизодических ролях во многих известных сериалах, таких как: «Менталист», «Жизнь», «Меня зовут Эрл», «CSI», «ER» и других. Одной из самых известных ролей, является роль Джессики Хэмби в сериале НВО «Настоящая кровь», снятого по новеллам американской писательницы Шарлин Харрис. В книгах персонажа Джессики нет, несмотря на это режиссёр сериала ввёл новообращенную вампиршу в сценарий.

Дебора, Форэст Уиттакер, Брюс Уиллис, а также Никки Рид, известная по Сумеречной саге, снялись вместе в независимом криминальном триллере «Уловка .44» («Наживка .44») режиссёра Аарона Харви.

В 2015-16 годах снялась в сериале «Сорвиголова» в роли Карен Пейдж, затем актриса сыграла эпизодическую роль в кроссоверном сериале "Защитники", в конце года Карен Пейдж также появилась в сериале «Каратель».

Фильмография

Награды и номинации 
 2009 — премия «Спутник» «Лучший актёрский ансамбль» («Настоящая кровь»).
 2010 — номинация на премию «Screen Actors Guild Awards» «Лучший актёрский ансамбль драматического сериала» («Настоящая кровь»).
 2010 — номинация на премию «Scream Awards» «Лучший женский персонаж» («Настоящая кровь»).
 2010 — номинация на премию «Scream Awards» «Лучший творческий ансамбль» («Настоящая кровь»).
 2011 — премия «Scream Awards» «Лучший творческий ансамбль» («Настоящая кровь»).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университетского института Пакера
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Киноактрисы США